Jméno a příjmení Petr Kučera nosí více osobností:

 Petr Kučera (alergolog) (* 1957) – český lékař, alergolog
Petr Kučera (architekt) (*1985) – architekt, popularizátor architektury a historik
 Petr Kučera (dýmkař) (* 1958) – český výrobce dýmek PIPKIN z Voznice
 Petr Kučera (fotbalista) – český fotbalista
 Petr Kučera (hudebník) (* 1965) – český hudební skladatel, klávesista
 Petr Kučera (kickboxer) – český kickboxer
 Petr Kučera (motocyklový závodník) (* 1953) - český plochodrážní závodník
 Petr Kučera (novinář) (* 1947) – český novinář a politik
 Petr Kučera (politik TOP 09) (* 1983) – český politik, zastupitel a radní MČ Praha 4
 Petr Kučera (politik Zelených) (* 1980) – český politik, zastupitel a radní MČ Praha 1
 Petr Kučera (překladatel) (* 1978) – český překladatel, turkolog
 Petr Kučera (výtvarník) – český výtvarník, knižní grafik

Související články 
 Kučera